Sullivan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sullivan Township (Livingston County, Illinois)
 Sullivan Township (Moultrie County, Illinois)
 Sullivan Township (Kansas)
 Sullivan Township (Michigan)
 Sullivan Township (Minnesota)
 Sullivan Township (North Dakota)
 Sullivan Township (Ohio)
 Sullivan Township (Pennsylvania)